Дмитрий Колтаков:
 Колтаков, Дмитрий Иванович (1904—1958) — советский партийный деятель.
 Колтаков, Дмитрий Сергеевич (род. 1990) — российский мотогонщик на льду.